Алан Болл — кілька значень

Прізвище 

 Джон Болл — англійський священик, лідер повстання
 Ешлі Болл — британська хокеїстка
 Ллой Болл — американський волейболіст
 Тімо Болл — німецький тенісист
 Уве Болл — німецький кінорежисер

Див. також 
 7873 Болл — астероїд
 Бал
 Бол
Прізвища